Sarasvati, un fleuve mythique mais qui a peut-être existé dans l’Antiquité indienne,
 Sarasvati, une rivière dans le Gujarat arrosant Sidhpur,
 Sarasvati, une déesse du panthéon hindou.